GNY steht für:
 German Naval Yards Holdings
 Flughafen Şanlıurfa-GAP (IATA-Code), Flughafen von Şanlıurfa, Türkei

Abkürzung